Kagul kan syfta på

 Slaget vid Kagul – ett slag vid staden Cahul i Moldavien mellan Osmanska riket och Ryssland år 1770

Geografi

Moldavien 

 Kagul – transliteration från ryska för en stad i Cahul rajon, se Cahul

Se även
 Cahul (olika betydelser)

Robotskapade Moldavienförgreningar